pionír, katonai utász, hidász;
 pionír, a magyar úttörőmozgalom vagy valamely külföldi társszervezet tagja;
 pionír, felfedező, korábban kiaknázatlan terület első megművelője; átvitt értelemben valaminek az élharcosa, úttörője;
 Pionír, romániai magyar gyermeklap;
 Pionír élőlény, olyan élőlény, amely elsőként telepszik meg valamely olyan területen, ahonnan az élet bármilyen okból kifolyólag kipusztult;

Más írásmóddal

 Pionir Jégcsarnok sporlétesítmény Szerbiában
 Pionyer-sziget, Úttörő-sziget, sziget a Szevernaja Zemlja szigetcsoportban az Arktiszon
Pioneer (egyértelműsítő lap)